Skårungen hat mehrere Bedeutungen:

 Skårungen (Fernsehserie), norwegische Fernsehserie
 Skårungen (Insel), norwegische Insel in der Inselgruppe Spitzbergen
 Skårungen (Skulptur), Skulptur in der norwegischen Stadt Honningsvåg